Cocaeli ou Cojaéli () é uma província () do noroeste da Turquia, situada na região (bölge) de Mármara (em turco: Marmara Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009). Ao contrário do que é comum com as províncias turcas, o nome da capital — İzmit — não coincide com o da província, se bem que İzmit também seja conhecida como Cocaeli.

Províncias da Turquia
Províncias da Região de Mármara